Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne
 de Flak
 de montagne de la Waffen SS Handschar
  d'infanterie motorisée, division allemande
  d'infanterie, division de l'empire allemand
  de réserve, division de réserve de l'empire allemand
  Panzerdivision

Corée du Nord
  d'infanterie (Corée du Nord)

États-Unis
  aéroportée (États-Unis)
  blindée

France
  d'infanterie, division française

Japon
 (armée impériale japonaise)

Pologne
  d'infanterie, division polonaise

Royaume-uni 

 13e division d'infanterie (Western)

Syrie
 (Armée syrienne libre)